Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2000/2001 проводились с 16 по 31 марта 2001 года. В финалы первенства вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего лишь из одного матча. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стал клуб «Сидней Пантерс», который со счётом 69:65 обыграл клуб «Канберра Кэпиталз». «Сидней» в шестой раз вышел в большой финал ЖНБЛ и в трёх из них становился триумфатором турнира, «Канберра» в свою очередь во второй раз добралась до решающей стадии финалов, имея в своём активе одну победу. Самым ценным игроком финала стала Энни Бёрджесс, которая во второй раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Аделаида — Данденонг — 71-83

Канберра — Сидней — 73-56

Предварительный финал

Сидней — Данденонг — 78-72

Большой финал

Составы участников финала

Канберра — Сидней — 65-69

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2000/2001
Финалы ЖНБЛ